Sportverein Mattersburg (normalt bare kendt som SV Mattersburg) er en østrigsk fodboldklub fra byen Mattersburg i Burgenland. Klubben spiller i landets bedste liga, den østrigske Bundesliga, og har hjemmebane på Pappelstadion. Klubben blev grundlagt i 1922.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside

Mattersburg, SV
Etableret i 1922